Moesson (regentijd)
 Moesson (tijdschrift)
 Moessonklimaat

Zie ook
 Moessonwoud